Lundi ist der Name von

 Monika Lundi (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Lundi, anderer Name des Runde (Fluss), simbabweanischer Fluss